Китупан има више значења:

 Општина Китупан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Китупан (Китупан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику